Речицкий сельский округ

Брянская область 

 Речицкий сельский административный округ Почепского района

Московская область 

 Речицкий сельский округ Раменского района (1994—2002)